Općinska nogometna liga Slavonska Požega je predstavljala pretposljednji rang natjecanja, a prvenstvo se igralo dvokružno.  U sezoni 1987./88. je predstavljala ligu šestog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije. Prvak općinske lige, NK Jakšić, se kvalificirao u Međuopćinsku ligu Jug, a NK Eminovci su ispali u 1. Razrednu ligu.

Tablica

Unutrašnje poveznice 
 Međuopćinska liga Jug 1987./88.
 Općinska liga saveza Slavnska Požega - juniori 1987./88.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Nikola Brekalo, Ivica Šulc, Stjepan Marković: 80 godina nogometa u Jakšiću (1932. – 2012.), Jakšić, 2012.
  

1987-88
Slavonska Požega
1987-88 Slavonska Požega